Исабекова:
 Исабекова, Макпал Абдыманаповна — казахстанская эстрадная певица. 
 Исабекова, Бакыт Аргыновна(17.01.1959) — советская, казахская актриса театра и кино, Заслуженный деятель Казахстана.